Lowville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lowville (Stadt in New York)
 Lowville (Dorf in New York)
 Lowville (Pennsylvania)
 Lowville (Wisconsin), im Columbia County
 Lowville (Town), Town(ship) im Columbia County, Wisconsin
 Lowville Township (Murray County, Minnesota)